Le terme ligne V est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne V du métro de New York

Tramway 
 Ancienne ligne V du tramway vicinal de Bruxelles
 Ancienne ligne V du tramway de Lille ;

Voies ferrées 
 Ligne de Vincennes

Voir aussi 
  
 

V